Duitsland:
Kohlberg (Opper-Palts)
Kohlberg (Württemberg)

Oostenrijk:
Kohlberg (Neder-Oostenrijk)
Kohlberg (Stiermarken)

Personen met de achternaam Kohlberg
Lawrence Kohlberg, een Amerikaanse psycholoog